Oscense – abitanti di Huesca
Oscense – abitanti di Provincia di Huesca